Deliver signifie Livrer en anglais et peut désigner :

Musique

Chanson 

 , chanson de Lupe Fiasco présente sur l'album Tetsuo & Youth sorti le .

Album 

 , album des  sorti le  ;
 , album des  sorti le .

Voir aussi